Un palonnier est une pièce servant à répartir les efforts :
 En attelage hippomobile, le palonnier est une pièce de bois ou de métal fixée à l'avant de la charge à tracter, et aux extrémités des traits, réunis par la bricole, qui permettent au cheval d'assurer la traction sans que la bricole glisse sur le poitrail du cheval et le blesse.
 En aéronautique, le palonnier est l'une des principales commandes de vol située dans le poste de pilotage d'un avion ou d'un hélicoptère. Il est constitué de deux pédales permettant au pilote d'actionner la gouverne de direction d'un avion, d'un planeur, ou le rotor anticouple d'un hélicoptère. Cela permet de contrôler l'appareil sur l'axe de lacet (les mouvements sur les axes de tangage et de roulis étant assurés au moyen du manche). Il était à l'origine constitué d'une barre transversale pivotant sur un axe vertical.
 Un palonnier est également un dispositif utilisé en manutention. Pour la manutention des conteneurs, on utilise parfois le terme anglais .

Description 
L'utilisation du palonnier de levage permet :
 de prendre et déplacer des charges longues et de soutenir en des points intermédiaires les charges longues flexibles ;
 de réduire l'angle d'élingage et donc de réduire la tension dans les élingues ;
 de réduire la hauteur libre qui serait nécessaire pour lever une même charge longue avec un élingage à 2 brins ou plus ;
 de déplacer en toute sécurité du matériel encombrant.

Il existe différents types de palonniers : mono-poutre, multi-poutre, cadre, en croix, en Y, en H. Sur le site de comesi les différentes fonctions des palonniers sont détaillées.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Gouverne
 Pédale

Construction aéronautique
Pilotage des aéronefs
Matériel de manutention
Matelotage
Vocabulaire maritime